Сапуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Сапуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура